«Белфаст» — песня в исполнении группы Boney M., впервые изданная в 1977 году на альбоме «Love for Sale». С этой песней солистка группы Марсия Барретт впервые исполнила в Boney M. ведущую вокальную партию.

Для Boney M. музыкальная композиция стала четвёртой подряд, занявшей ведущую позицию в чартах Западной Германии. В UK Singles Chart она достигла 8-й позиции.
На протяжении многих лет песня «Белфаст» пользовалась успехом на концертах группы и была повторно записана Марсией Барретт для её сольного альбома Come Into My Life (2005).

О песне 
В начале 1970-х годов немецкий музыкант Драфи Дойчер написал танцевальный хит для Марсии Барретт под первоначальным названием «Лондондерри», но затем переименовал её в «Белфаст» в честь столицы Северной Ирландии, раздираемой в то время этнонациональным конфликтом. Барретт в течение нескольких лет с успехом исполняла её соло, но не публиковала в записи. Однако впоследствии продюсер Boney M. Фрэнк Фариан решил записать «Белфаст» с группой, для следующего альбома «Love For Sale».

Текст «Белфаста» не отличается чётким содержанием. В нём говорится о надежде, вере, лжи, ненависти, поражении, прощании и человеческих жертвах. Тем не менее, Марсия Барретт в интервью Blues & Soul заверяла в абсолютной аполитичности хита и категорически отрицала какую-либо провокацию. В Великобритании после некоторых сомнений песню приняли, а британские солдаты в ФРГ, побывавшие уже в зоне конфликта, выражали свою благодарность за песню.

Фрэнк Фариан также записал немецкую версию песни с австрийской певицей Гиллой. Её версия была включена в альбом Zieh mich aus (), который был издан через четыре месяца после «Love For Sale».

В США и Канаде песня никогда не издавалась из-за её политического содержания и на диске была заменена на песню «Daddy Cool».

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1977 года
Песни Boney M.
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Песни об Ирландии